Krzysztof Górecki (ur. 1952) – polski aktor
 Krzysztof Górecki – polski wojskowy, generał